О́ита:
 Оита — город в Японии.
 Оита — префектура в Японии.
 Оита — река в Японии.
 Оита, Коити (1914—1996) — японский футболист.